Järntorget eller Jerntorget kan syfta på:

Företag
 Järntorget (företag) – ett företag inom bostad, fastighet och bygg

Plats eller torg
 Järntorget, Arboga
 Järntorget, Eskilstuna
 Järntorget, Fagersta
 Järntorget, Göteborg
 Järntorget, Stockholm
 Järntorget, Örebro